USS Titan peut faire référence à :
 l', un navire de l'US Navy ;
 l'USS Titan, un porte-avions dans l'univers de fiction du jeu Battlefield 4 ;
 l', un vaisseau spatial dans l'univers de fiction de Star Trek.

Voir aussi 
 

Astoria